Концевенко — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Концевенко, Виктор Николаевич (1962—2002) — советский и российский футболист.
 Концевенко, Владимир Иванович (род. 1954) — белорусский тренер по греко-римской борьбе.
 Концевенко, Кристина Геннадьевна (род. 2001) — белорусская легкоатлетка.